James Quigley ist der Name folgender Personen:

* James Edward Quigley (1854–1915), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Chicago
 James M. Quigley (1918–2011), US-amerikanischer Politiker